McCallum ist der Familienname folgender Personen:

 Bennett McCallum (1935–2022), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Daniel McCallum (1815–1878), US-amerikanischer Eisenbahningenieur und Manager
 David McCallum (* 1933), schottischer Filmschauspieler
 Gordon K. McCallum (1919–1989), US-amerikanischer Tontechniker
 Hiram McCallum (1899–1989), 49. Bürgermeister von Toronto
 Ian McCallum (* 1944), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

 Mike McCallum (* 1956), jamaikanischer Boxer
 Napoleon McCallum (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Peter McCallum (1885–1974), schottisch-australischer Mediziner
 Rick McCallum (* 1952), US-amerikanischer Filmproduzent
 Ronald Buchanan McCallum (1898–1973), britischer Historiker und Professor
 Sally McCallum (* 1940), kanadische Sprinterin, Hürdenläuferin und Weitspringerin
 Sam McCallum (* 2000), englischer Fußballspieler
 Scott McCallum (* 1950), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 McCallum (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 McCallum (Serie), britische TV-Serie
 McCallum (Film 1995), 1995, mit Nathaniel Parker, John Hannah, Zara Turner
 McCallum (Film 1999), 1999, mit Nathaniel Parker, Mem Ferda, Gerard Murphy, Richard O'Callaghan
 McCallum-Pass, Gebirgspass auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 McCallum-Regel
 Mount McCallum, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 MacCallum